Gyldendal, maison d'édition danoise
 Gyldendal, maison d'édition norvégienne
 , libraire danois, fondateur de la maison d'édition du même nom